Hautepierre steht für:
 Hautepierre [dt. Hohenstein (Straßburg)], Stadtteil von Straßburg
 Hautepierre, ehemalige Gemeinde im französischen Département Doubs, inzwischen Teil von Hautepierre-le-Châtelet

Siehe auch:
 Hohenstein